SY ist die Abkürzung für:
 Guyana nach dem ICAO-Code
 Kfz-Nationalitätskennzeichen für die Seychellen
 Segelyacht (nur als Namensbestandteil)
 (auch Sy) Soziale Systeme (1984), Werk von Niklas Luhmann
 Syrien als Landescode nach ISO 3166
 die postcode area Shrewsbury (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

SY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Diepholz (für Syke)
 Großbritannien: Inverness
 Norwegen: Bergen in der Provinz Hordaland
 Polen: kreisfreie Stadt Bytom
 Tschechien: Okres Svitavy, deutsch: Zwittau (auslaufend)

Sy bezeichnet:
 Sy, französische Gemeinde im Département Ardennes
 (1714) Sy, Asteroid des Hauptgürtels

Sy ist der Familienname folgender Personen:
 Abou Sy (* 1991), mauretanischer Fußballspieler
 Amara Sy (* 1981), malisch-französischer Basketballspieler 
 Baba Sy (1935–1978), senegalesischer Dame-Spieler
 Brigitte Sy (* 1956), französische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Chan Sy (1932–1984), kambodschanischer Politiker
 El Hadji Sy (* 1954), senegalesischer Maler
 Frédéric Sy (* 1861), französischer Astronom
 Henry Sy (1924–2019), philippinischer Unternehmer
 Issa Sy (* 1984), senegalesischer Fußballschiedsrichter
 Malik Sy (1855–1922), muslimischer Gelehrter und Marabout
 Mamadou Sy (* 1993), französischer American-Football-Spieler
 Omar Sy (* 1978), französischer Schauspieler und Komiker
 Oumar Samba Sy (* 1959), mauretanischer Ringer
 Oumou Sy (* 1952), senegalesische Modedesignerin
 Stephanie Sy (* 1977), US-amerikanische Fernsehjournalistin
 Sy Khim Piao (* um 1930), philippinischer Badmintonspieler

sy ist:
 die Top-Level-Domain von Syrien, siehe .sy

SY